Tropische cycloon, ook wel tyfoon genoemd


Voertuigen 
Hurricane (motorfiets), een historisch Japans motorfietsmerk
Hawker Hurricane, een jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog

Film en muziek 
The Hurricane (1937) een film uit 1937 over een orkaan
The Hurricane (1999), een film uit 1999 over Rubin Carter
 Hurricane, een Duits muziekfestival
Hurricane (lied), een nummer van Bob Dylan
Hurricane (Collective Soul), een nummer van Collective Soul
Eye of the hurricane, een album van Ilse DeLange
Hurricane (Ilse DeLange), een nummer van Ilse Delange
Hurricane (Luke Combs), een nummer van Luke Combs
Hurricane (band), Amerikaanse heavy metalband
Hurricane, Servische popgroep

Personen 
Rubin Carter, een Amerikaans bokser met de bijnaam The Hurricane
Alex Higgins, Noord-Iers snookerspeler met de bijnaam The Hurricane
Albert Kraus, Nederlands kickbokser met de bijnaam The Hurricane

Overige 
Operation Hurricane, de naam voor de eerste Britse nucleaire test in 1952
Hurricane (Utah), een plaats in de Verenigde Staten
Hurricane (West Virginia), een plaats in de Verenigde Staten
Hurricane (achtbaanmodel), een stalen achtbaanmodel van de Nederlandse achtbaanfabrikant Vekoma

Zie ook 
The Hurricane (doorverwijspagina)